La VTB United League 2008, nota anche come Promo-Cup 2008, fu la 1ª edizione della VTB United League. La vittoria finale fu ad appannaggio dei russi del  sui conterranei del .

Ramūnas Šiškauskas, del , venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Fase finale

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
 VTB United League Final Four MVP:  Ramūnas Šiškauskas,  CSKA Mosca

Voci correlate
Euroleague Basketball 2008-2009
EuroChallenge 2008-2009
Eurocup 2008-2009
Lega Baltica 2008-2009
Lega NLB 2008-2009
Lega Balcanica 2008-2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
VTB United League